Edmondo Di Pillo (1904-1944) – partigiano italiano
 Giovanni Di Pillo (1955-2022) – giornalista italiano
 Rachel DiPillo (1991) – attrice statunitense